Биксби има више значења:
 Биксби (Тексас)
 Биксби (Оклахома)